Branislav Mezei (né le  à Nitra en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Formé au HK Nitra, ce défenseur très robuste de 1,95 m part aux Bulls de Belleville en LHO en 1997. La saison suivante, les Bulls remportent la coupe J.-Ross-Robertson. Sélectionné par les Islanders de New York au  ( au total) au 1999, il n'a pas vraiment pu se développer. Il passe professionnel en 2000. Ayant joué 66 matchs avec l'équipe de Long Island, Mezei est échangé le  aux Panthers de la Floride en retour de Jason Wiemer. 
Durant le lock-out 2004-2005 de la LNH, il retourne en Europe. Il joue dans l'Extraliga tchèque avec le HC Oceláři Třinec puis le HC Dukla Trenčín. En 2005-2006, il ne joua que 16 matchs en raison d'une sévère blessure face au Rangers de New York. En 2007-2008, il connaît une saison très difficile avec un différentiel de -12.

En 2008, il signe au Barys Astana dans la Ligue continentale de hockey.

Carrière internationale 
Il représenté la Slovaquie.

Statistiques 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1997-1998 || Bulls de Belleville || LHO || 53 || 3 || 5 || 8 || 58 || 8 || 0 || 2 || 2 || 8
|-
|1998-1999 || Bulls de Belleville || LHO || 60 || 5 || 18 || 23 || 90 || 18 || 0 || 4 || 4 || 29
|-
|1999-2000 || Bulls de Belleville || LHO || 58 || 7 || 21 || 28 || 99 || 6 || 0 || 3 || 3 || 10
|-
|2000-2001 || Lock Monsters de Lowell || LAH || 20 || 0 || 3 || 3 || 28 || - || - || - || - || - 
|-
|2000-2001 || Islanders de New York || LNH || 42 || 1 || 4 || 5 || 53 || - || - || - || - || - 
|-
|2001-2002 || Islanders de New York || LNH || 24 || 0 || 2 || 2 || 12 || - || - || - || - || - 
|-
|2001-2002 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 59 || 1 || 9 || 10 || 137 || 20 || 0 || 1 || 1 || 48
|-
|2002-2003 || Rampage de San Antonio || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2002-2003 || Panthers de la Floride || LNH || 11 || 2 || 0 || 2 || 10 || - || - || - || - || - 
|-
|2003-2004 || Panthers de la Floride || LNH || 45 || 0 || 7 || 7 || 80 || - || - || - || - || - 
|-
|2004-2005 || HC Oceláři Třinec || Extraliga || 41 || 1 || 2 || 3 || 68 || - || - || - || - || - 
|-
|2004-2005 || HC Dukla Trenčín || Extraliga || 10 || 1 || 1 || 2 || 16 || - || - || - || - || - 
|-
|2005-2006 || Panthers de la Floride || LNH || 16 || 0 || 1 || 1 || 37 ||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2006-2007 || Panthers de la Floride || LNH || 45 || 0 || 3 || 3 || 55 || - || - || - || - || - 
|-
|2007-2008 || Panthers de la Floride || LNH || 57 || 2 || 2 || 4 || 64 || - || - || - || - || - 
|-
| 2008-2009 || Barys Astana || KHL || 56 || 5 || 5 || 10 || 151 || 3 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
|2009-2010 || HC Lasselsberger Plzeň || Extraliga || 19 || 0 || 0 || 0 || 61 || - || - || - || - || - 
|-
|2009-2010 || Espoo Blues || SM-liiga || 38 || 0 || 4 || 4 || 120 || 3 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
|2010-2011 || HC Pardubice || Extraliga || 51 || 6 || 9 || 15 || 118 || 9 || 0 || 1 || 1 || 16
|-
| 2011-2012 || HC Lev Poprad || KHL || 53 || 3 || 10 || 13 || 117 || - || - || - || - || - 
|-
| 2012-2013 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 51 || 8 || 13 || 21 || 89 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || HK Vitiaz || KHL || 47 || 4 || 4 || 8 || 108 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || KHL Medveščak || KHL || 8 || 0 || 0 || 0 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || HK Nitra || Extraliga slovaque || 40 || 4 || 10 || 14 || 65 || 12 || 0 || 2 || 2 || 27
|-
| 2015-2016 || HK Nitra || Extraliga slovaque || 43 || 4 || 7 || 11 || 54 || 16 || 2 || 1 || 3 || 37
|-
| 2016-2017 || HK Nitra || Extraliga slovaque || 56 || 5 || 25 || 30 || 83 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || HK Nitra || Extraliga slovaque || 51 || 5 || 23 || 28 || 112 || 8 || 3 || 7 || 10 || 14
|-
| 2018-2019 || HK Nitra || Extraliga slovaque || 57 || 1 || 12 || 13 || 77 || 18 || 1 || 3 || 4 || 26
|-
| 2019-2020 || HK Nitra || Extraliga slovaque || 48 || 3 || 9 || 12 || 62 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || HK Nitra || Extraliga slovaque || 38 || 5 || 8 || 13 || 48 || 5 || 0 || 1 || 1 || 10 
|-
| 2021-2022|| HK Nitra || Extraliga slovaque ||  || 

| 240 || 5 || 19 || 24 || 311 || || || || ||

Au niveau international 

|-
| 1999 || align="left"|  - 20 ans || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 0|| 0|| 8|| -3|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2000 || align="left"|  - 20 ans || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 1|| 0|| 1|| 6|| 0|| align="left"| Neuvième
|-
| 2001 || align="left"|  ||align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| -1||align="left"| Septième
|-
| 2004 || align="left"|  ||align="left"| Coupe du monde || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -3||align="left"| Septième
|-
| 2004 || align="left"|  ||align="left"| Championnat du monde || 9|| 0|| 0|| 0|| 6|| +1||align="left"| Quatrième
|-
| 2008 || align="left"|  ||align="left"| Championnat du monde || 5|| 0|| 0|| 0|| 8|| 0||align="left"| Treizième
|-
| 2013 || align="left"|  ||align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 4|| 4|| 6|| 4||align="left"| Huitième

Trophées et honneurs personnels 
 1999-2000 : nommé dans la première équipe d'étoiles de la Ligue de hockey de l'Ontario.

Références 

Naissance en octobre 1980
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur du Barys Astana
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur du HC Dukla Trenčín
Joueur des Bulls de Belleville
Joueur du HC Lev Poprad
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Naissance à Nitra
Joueur du HK Nitra
Naissance en Tchécoslovaquie